ВІС — «велика інтегральна схема», одна з категорій інтегральних мікросхем.
 ВІС — «вимірювальна інформаційна система» — сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації.
 Віс (Львів) — німецький спортивний клуб, що існував у Львові у 1923—1939 роках.

Топоніми 

 Віс () — місто в Німеччині

 Віс () — ярмаркова комуна в Австрії

 Віс-ан-Артуа () — муніципалітет у Франції
 Віс (, ) — річка у Франції

 Віс () — селище в Республіці Комі
 Віс () — станція Північної залізниці

Персоналії 

 Кароліна Віс () — колишня нідерландська тенісистка
 Мар'я Віс () — нідерландська ковзанярка
 Рассел Віс () — американський борець, олімпійський чемпіон

Див. також 
 Вис (значення)
 Bic — назва латиницею, омографічна з «Віс»

Примітки